Die 35. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1931/32 statt.

Auf Grund eines nur in dieser und in der darauffolgenden Saison durchgeführten speziellem Modus, nach der die besten drei Mannschaften der Nationalliga und die beste 1.-Liga-Mannschaft den Schweizer Meister unter sich in einer Finalrunde ausmachten und der Erstligist Lausanne-Sports diese Finalrunde gewann, wurde Lausanne-Sports als bislang einziger  unterklassierter Verein Schweizer Meister.

Nationalliga

Gruppe 1

Gruppe 2

Entscheidungsspiel zur Teilnahme an der Barrage 
Entscheidungsspiel zwischen dem Tabellenzweiten der Gruppe 1 und der Gruppe 2 zur Teilnahme an der Finalrunde der Nationalliga.

|}

Entscheidungsspiel zur Finalrundenteilnahme 

|}

Finalrunde 
Zur Finalrunde teilnahmeberechtigt waren:
 Die Tabellenersten der Gruppe 1 und der Gruppe 2 der Nationalliga (FC Zürich und Grasshopper Club Zürich)
 Der Sieger aus dem Entscheidungsspiel zwischen den Tabellenzweiten der Gruppe 1 und Gruppe 2 (Urania Genève Sport)
 Der Sieger der 1. Liga (Lausanne-Sports)

Entscheidungsspiel 

|}

Lausanne-Sports, der als 1.-Liga-Sieger an der Finalrunde der Nationalliga teilnahmeberechtigt war, wurde Schweizer Meister 1931/32.

1. Liga

Gruppe 1 (West)

Gruppe 2 (Ost)

Finalspiel 

|}

Der Sieger Lausanne-Sports ist als 1.-Liga-Sieger zur Finalrunde der Nationalliga teilnahmeberechtigt.

2. Liga 
Nach Abschluss der 2.-Liga-Saison standen der AC Bellinzona, SV Seebach und Montreux-Sports als Aufsteiger fest.

Weblinks 
 Übersicht der Saison 1931/32 bei RSSSF

1932
Fußballsaison 1931/32